Scaletta steht für:

 Scaletta Zanclea, Gemeinde in der Metropolitanstadt Messina, Autonome Region Sizilien, Italien 
 Scaletta-Mantel, Talar, der traditionell von den reformierten Pfarrern im Kanton Graubünden getragen wird
 Scalettahorn, Berg zwischen Davos und dem Engadin, Kanton Graubünden
 Scalettapass, Alpenpass im Kanton Graubünden
 Scalettahütte, Berghütte im Bleniotal, Kanton Tessin

Scaletta ist der Familienname folgender Personen:

 Don Scaletta (1937–2015), US-amerikanischer Jazzpianist und Musikpädagoge